Sint-Suïtbertuskerk (Düsseldorf)
 Sint-Suïtbertuskerk (Geldermalsen)
 Sint-Suïtbertuskerk (Stokkum)
 Sint-Suïtbertuskerk (Wuppertal)

Suitbert